|-
| 144501 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144502 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144503 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144504 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144505 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144506 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144507 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144508 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144509 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144510 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144511 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144512 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144513 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144514 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144515 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144516 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144517 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144518 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144519 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144520 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144521 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144522 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144523 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144524 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144525 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144526 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144527 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144528 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144529 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144530 - || || 15 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144531 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144532 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144533 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144534 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144535 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144536 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144537 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144538 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144539 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144540 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144541 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144542 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144543 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144544 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144545 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144546 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144547 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144548 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144549 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144550 - || || 9 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144551 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144552 - || || 19 de març de 2004 || Antares || R. Holmes
|-
| 144553 - || || 23 de març de 2004 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 144554 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144555 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144556 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144557 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144558 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144559 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 144560 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144561 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144562 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144563 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144564 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144565 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144566 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144567 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144568 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144569 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144570 - || || 16 de març de 2004 || Valmeca || Valmeca
|-
| 144571 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144572 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144573 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144574 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 144575 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144576 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144577 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144578 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144579 - || || 30 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144580 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144581 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144582 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144583 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144584 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144585 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144586 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144587 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144588 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144589 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144590 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144591 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144592 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144593 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144594 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144595 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144596 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144597 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144598 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144599 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144600 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-|}

4